Centrale générale des services publics, créé le , est un syndicat belge.
Commissariat général à la stratégie et à la prospective est une institution rattachée au Premier ministre français